Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2019/20 enthält alle Spieler, die für die tschechische Extraliga im Schach 2019/20 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte nur Slavia Kroměříž das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Siesta Solution Unichess mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim  ŠK Dopravní podnik Praha 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 144 Spieler zum Einsatz, von denen 46 keinen Wettkampf versäumten. 

Punktbester Spieler war Vlastimil Babula (1. Novoborský ŠK) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien. Je 5 Punkte aus 6 Partien erreichten sein Mannschaftskollege Mateusz Bartel sowie Tomáš Studnička (ŠK Zikuda Turnov). Mit David Antón Guijarro, Thai Dai Van Nguyen (beide 1. Novoborský ŠK), Jewgeni Najer (Výstaviště Lysá nad Labem), Pontus Carlsson, Samir Sahidi (beide ŠK Dopravní podnik Praha) und Martin Buločkin (GASCO Pardubice) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen spielten Nguyen und Carlsson je vier Partien, Najer und Antón Guijarro je zwei, Sahidi und Buločkin je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2019; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, LAT = Lettland, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Výstaviště Lysá nad Labem

GASCO Pardubice

1. Novoborský ŠK

ŠK Zikuda Turnov

BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK Duras BVK

Siesta Solution Unichess

ŠK Slavoj Poruba

Moravská Slavia Brno

ŠK Labortech Ostrava

ŠK Dopravní podnik Praha

Slavia Kroměříž

Anmerkungen 
 Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach sechs von elf Runden abgebrochen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2019
Schach 2020